Die Moselle Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. September 2011 in Metz stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Bukarest die BRD Năstase Țiriac Trophy gespielt, die genau wie die Moselle Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Weder der Titelverteidiger im Einzel, Gilles Simon, noch die letztjährigen Doppelsieger Dustin Brown und Rogier Wassen traten zur Titelverteidigung an. Im Finale setzte sich der topgesetzte Jo-Wilfried Tsonga in drei Sätzen gegen Ivan Ljubičić durch. Dies war der sechste ATP-Titel seiner Karriere, und bereits der dritte auf französischem Boden. Im Jahr 2011 war es für ihn der erste Titel, nachdem er zuvor in Rotterdam und im Queen’s Club jeweils im Finale verloren hatte.
Im Doppel gewannen Jamie Murray und André Sá durch einen Zweisatzsieg über Lukáš Dlouhý und Marcelo Melo den Titel. Dies war ihr erster gemeinsamer Titel, und für beide auch der erste Turniersieg im Jahr 2011.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis 19. September 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 29 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Metz